Alkali Flat Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Flat Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Little Alkali Flat Creek, Fluss im Bundesstaat Washington